Hyalopsyche är ett släkte av nattsländor. Hyalopsyche ingår i familjen Dipseudopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Hyalopsyche